Quality Street es una comedia en cuatro actos de James Matthew Barrie. Fue estrenada en 1901 en Estados Unidos, donde tuvo escaso éxito, pero consiguió gran repercusión al estrenarse en Londres, en 1902.

La obra fue llevada al cine en dos oportunidades: Quality Street, de 1927, en versión muda, con Marion Davies. Y Quality Street, de 1937, con Katherine Hepburn, conocida en Latinoamérica como Calle de abolengo y en España como Olivia.

Argumento 
La comedia trata sobre el romance de la señorita Phoebe Throssel y un antiguo pretendiente, el doctor Valentine Brown que regresa de la guerra contra Napoleón después de diez años de ausencia. Los años han pasado y Phoebe está avejentada y descuidada. Al encontrarse con Valentine se da cuenta de que lo perderá. Entonces, recurre a una treta: se hace pasar por su joven sobrina Olivia y el doctor se enamora perdidamente de ella.

Referencias 

Obras de teatro de 1901
Obras de teatro adaptadas al cine
Obras de teatro del Reino Unido